Lacerta – rodzaj jaszczurek z rodziny jaszczurkowatych
 lacerta, inaczej elops srebrzysty (Elops lacerta) – gatunek ryby z rodziny elopsowatych
 Lacerta – Gwiazdozbiór Jaszczurki
 Wydawnictwo Lacerta